Евгений Милановский:
 Милановский, Евгений Владимирович (1892—1940) — геолог, профессор МГРИ.
 Милановский, Евгений Евгеньевич (1923—2012) — геолог, заслуженный профессор МГУ, академик РАН. Сын Е. В. Милановского.